Назва Піддворишки або Піддворища є похідним словом до більш ширшого означення Дворище — у східнослов'янських народів давня форма колективного землеволодіння і, одночасно, сільського поселення групи споріднених сімей, назва господарського двора з усіма забудуваннями. Ділити дворища на Піддворища або обтяжувати можна було тільки за згодою всіх його членів. Члени двор ища спільно володіли орними землями та угіддями, а з часом — тільки угіддями, водночас для самих власників воно виступало, як сукупна податкова одиниця.

В Білорусі є кілька сіл із назвою (), що відповідає назві Піддворишки:
 Піддворишки — село, Гродненська область, Островецький район;
 Піддворишки — село, Гродненська область, Воронівський район